Лос Москос има више значења:

 Лос Москос, Ел Тексано (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Москос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику